Sar-e Pol – prowincja w Afganistanie
 Sar-e Pol – miasto w Afganistanie